Сезон 2021/22 на ОФГ Силистра се състои от две подгрупи (Източна и Западна). Шампионите на двете подгрупи играят финал за шампион на областта, а вторите отбори играят мач за 3-то място.

Източна подгрупа

Отбори

Класиране

Западна подгрупа

Отбори

Класиране

Финали

Мач за 3-ти място 
 Правда 1944 (Правда) – Левски 96 (Главиница) 1:0

Областен финал 
 Дулово (Дулово) – Добруджа (Ситово)  4:0

Източници

Външни препратки 
 Сезон 2021/22 в ОФГ Силистра

2021/22
Сезон 2021/22 във футбола